Diese Aufstellung enthält die wichtigsten Flüsse im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, geordnet nach Länge:

!
Vereinigtes Konigreich, Flusse